Ohensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ohensaari (ö i Jämsä), Mellersta Finland, 
 Ohensaari (ö i Hankasalmi, Kynsivesi), Mellersta Finland, 
 Ohensaari (ö i Jyväskylä, Muuratjärvi), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar